Barqueiros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Barqueiros (Barcelos)
 Barqueiros (Mesão Frio)